Die 33. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1929/30 statt. Meister wurde der Servette Genf.

Modus 
Die Serie A wurde in 3 regionale Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bestand aus 9 Mannschaften.

Wegen Aufstockung der Teilnehmerzahl von 9 auf 11 Mannschaften pro Gruppe in folgender Meisterschaft gab es keine Barrage zwischen dem Letzten der Serie A und dem Ersten der Serie Promotion in der jeweiligen Gruppe.

Serie A

Gruppe Ost

Gruppe Zentral

Gruppe West

Finalrunde 

|-
|colspan="3" | 11. Mai 1930

|-
|colspan="3" | 18. Mai 1930

|-
|colspan="3" | 25. Mai 1930

|-
|colspan="3" | 1. Juni 1930

|}

Tabelle:

Serie Promotion 
Sieger der Serie Promotion ist der FC Locarno.

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1930
Fußballsaison 1929/30